Villa Torlonia – villa di Avezzano
Villa Torlonia – villa di Frascati
Villa Torlonia – villa di Roma
Villa Torlonia – villa di San Mauro Pascoli

Pagine correlate 
 Torlonia
 Torlonia (disambigua)
 Giovanni Torlonia (disambigua)